Josep Antoni Gayá Martínez (Manacor, 7 de julio del 2000) es un futbolista español que juega de defensa central en el R. C. D Mallorca B de la Tercera División RFEF.

Carrera deportiva 

Gayá comenzó su carrera deportiva en el R. C. D Mallorca B en 2019, debutando en Tercera División el 1 de mayo de 2019, ante el CF Sóller.

El 22 de septiembre de 2021 hizo su debut profesional, con el primer equipo del Mallorca, en un partido de la Primera División de España frente al Real Madrid C. F.

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Palma de Mallorca
Futbolistas del Real Club Deportivo Mallorca "B"
Futbolistas del Real Club Deportivo Mallorca en los años 2020
Nacidos en Manacor